Barta Sándor
Barta Sándor (1890–1944) gyógyszerész, író
Barta Sándor (1897–1938) író, költő
Bartha Sándor
nemespanni Bartha Sándor (1815–1900) ügyvéd, vármegyei alpénztárnok, 1853-1856 között Hódmezővásárhely polgármestere
Bartha Sándor (1908–1992) tanár, természettudományi író, népművelő